Bataille de Custoza (1848), bataille de la première guerre d'indépendance italienne
Bataille de Custoza (1866), bataille de la guerre austro-prussienne